Ревельское епископство — епархия католической церкви которая была создана в Эстонии королём Дании Вальдемаром II в 1240 году.

История 
В 1216 году к Датскому королю Вальдемарy II обратился епископ Риги с просьбой о помощи в борьбе с эстами. Папа римский Гонорий III в своей булле от 9 октября 1217 года благословил поход против эстов и пожаловал королю Дании все земли, которые тот захватит.

В 1219 году Вальдемар II завоевал Северную Эстонию, победив эстов в битве при Линданисе. Земели захваченные у Эстов датчане назвали герцогство Эстляндия, а столицей сделали Ревель (ныне — Таллин) до того называемый Линданисе. Название Ревель пошло от названия прежнего мааконда (княжества) Rävala, столицей которого в древности был этот город.

В 1240 году Вальдемар II создает епископство в Ревеле, причём оставляет за собой и за своими преемниками, королями Дании право назначать епископов Ревеля. Решение о назначении на престол в Ревеле было уникальным и противоречило каноническому праву Католической Церкви того времени. Епископов в те времена мог назначать лишь только папа Римский, по этому право назначать Ревельского епископа Датским королём неоднократно оспаривалось папой. Это право датских королей на назначение Ревельских епископов было даже записано в договор о продаже Эстонского герцогства Тевтонскому ордену за 19.000 кёльнских марок в 1346 году. До 1374 года епископство входило в архиепископа Лунда (Швеция), после было переведено в Рижское архиепископство. 4 декабря 1435 года епископом было подписано соглашение по которому Ревельское епископство входило в Ливонскую конфедерацию (eiine fruntliche eyntracht).

Осенью 1559 года епископ острова Эзеля (современное название — Сааремаа) и Пильтена, Йоханн фон Мюнхаузен, обратился за защитой к Дании. По оглашению с королём Фредериком II епископ уступил королю остров Эзель и Пилтен с правом на Ригу и Ревель за 30 000 талеров.
Епархия Ревеле прекратила своё существование во время протестантской Реформации в Ливонской конфедерации когда в 1561 году государственной религией стало лютеранство. 

В конце XVI века почти вся Эстония была завоёвана шведами, после чего католичество было полностью запрещено, а официальной церковью стала лютеранская. В конце XVIII века территории епископства вошли в состав Российской империи, на тот момент в Эстонии насчитывалось около 300 католиков, главным образом среди немецкого дворянства.

В наше время 
1 ноября 1924 года Святой Престол учредил апостольскую администратуру Эстонии, выделив её из архиепархии Риги. Апостольская администратура Эстонии находится в городе Таллин (Ревель) и распространяет свою юрисдикцию на всю территорию Эстонии.

По данным на 2008 год в стране насчитывалось 5 745 католиков, 14 священников, 4 монаха (один францисканец и тридоминиканца, из них 2 иеромонаха), 20 монахинь и 9 приходов.

См.также 
 Рижские архиепископы
 Рижская архиепархия (католическая)
 Ливонский орден
 Вальдемар II
 Терра Мариана
 Ливонская конфедерация
 Ливонская война

Примечания 

-
-
История Латвии
Средневековая Эстония